Dies ist eine Liste der Abgeordneten zum Österreichischen Nationalrat (XVIII. Gesetzgebungsperiode). Die XVIII. Gesetzgebungsperiode begann am 5. November 1990 und endete am 6. November 1994. Nach der Nationalratswahl vom 7. Oktober 1990 entfielen von den 183 Mandaten 80 auf die SPÖ, 60 auf die ÖVP, 33 auf die FPÖ und 10 auf die Grünen. Während der Legislaturperiode waren 233 Mandatare Mitglied des Nationalrats. 1993 spalteten sich fünf Nationalratsabgeordnete von der FPÖ ab und gründeten das Liberale Forum.

Weblinks und Quelle 
 Abgeordnete zum Nationalrat der XVIII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

18